Seznam trgov v Mariboru.

G 
 Glavni trg, Maribor
 Grajski trg, Maribor

L 
 Leninov trg, Maribor

N 
 Novi trg, Maribor

R 
 Rakušev trg
 Rotovški trg, Maribor

S 
 Slomškov trg, Maribor

T 
 Trg Borisa Kidriča
 Trg Borisa Kraigherja, Maribor
 Trg generala Maistra, Maribor
 Trg Leona Štuklja
 Trg svobode, Maribor

V 
 Vodnikov trg, Maribor
 Vojašniški trg, Maribor

Ž 

 Židovski trg, Maribor

Zunanje povezave 

Trgi v Mariboru
Trgi v Mariboru

Trgi